

Cinema 
 Nothing – film del 2003 diretto da Vincenzo Natali

Musica 
 Nothing – gruppo musicale statunitense
 Nothing – album dei Meshuggah del 2002
 Nothing – album dei N.E.R.D del 2010
 Nothing – singolo dei The Script del 2010
 Nothing – singolo di Janet Jackson del 2010
 Nothing – singolo di The Rasmus del 2017

Aziende
 Nothing – azienda tecnologica fondata da Carl Pei